Я пришёл с горы () — лирическая армянская народная песня, сохранившаяся в обработке Комитаса.

Характеристика 
Песня впервые была зафиксирована и опубликована в составе первых пятидесяти песен сборника «Тысяча и одна пляска» (арм.Հազար ու մի խաղ) в 1904 году под редакцией Манука Абегяна, друга Комитаса, где были только тексты песен. В 1911 году в рукописном сборнике песен Комитаса был представлен только последний такт песни.

Известны исполнения Арменака Тер-Абраамяна, Татевик Сазандарян, Лилит Пипоян, Ануш Аршакян, Соны Рубенян.

Слова

Исполнения 

Yes Saren Kugayi / Я шёл с горы - Aleksan Harutyunyan  Аудио на Armenian Music

Примечания 

Музыка Армении
Народная музыка Армении